У 1977–1992 рр. Намібія поділялася на 26 округів. У серпні 1992 року округи були реорганізовані в 13 областей (regions), які в свою чергу діляться на 102 (виборчих) округи (constituencies). У 2002 році кількість виборчих округів збільшено до 107. 9 серпня 2013 область Окаванго розділена на Східне Каванго і Західне Каванго.

Області Намібії:

 Код: код області відповідно до стандарту .

Посилання 
 

 
Списки:Намібія